Broom – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Broom – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Broom – miejscowość w East Renfrewshire (Szkocja)
 Broom – miejscowość w Fife (Szkocja)
 Broom – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Broom – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Broom – miejscowość w Pembrokeshire (Walii)
 Broom – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
Zobacz też:
 Broome